Caixa Mágica pode referir-se a:
 Caixa Mágica Software — empresa portuguesa conhecida pela distribuição do Linux Caixa Mágica
 Linux Caixa Mágica — uma distribuição Linux, em língua portuguesa, baseada no Ubuntu

Desambiguação